La battaglia di Ostrovno fu combattuta tra il 25 ed il 26 luglio 1812, lungo la via che porta da Ostrovno e Vitebsk, tra il corpo francese comandato dal maresciallo di Francia Michel Ney ed il principe Eugenio, con la cavalleria di Murat, e le truppe russe del conte Aleksandr Ivanovič Osterman-Tolstoj e Pëtr Konovnicyn. I russi respinsero l'attacco delle superiori forze francesi, dando a de Tolly un vantaggio di tre giorni sui francesi. I russi persero circa 3.000 soldati, tra morti e feriti, ed ulteriori 800 furono presi prigionieri. Inoltre, i soldati dello Zar furono costretti ad abbandonare otto cannoni. Le perdite francesi furono più o meno equivalenti.

Altri progetti 

Guerra nel 1812
Ostrovno